Le terme inflation désigne généralement une augmentation, un accroissement excessif.

Sciences et techniques 
 En cosmologie, l'inflation est une phase d'expansion très rapide durant l'univers primordial.

Sciences humaines et sociales 
 En droit, l'inflation législative (ou inflation normative) pointe l'accroissement des règles de droit.
 En économie, l'inflation est une hausse persistante, générale, et auto-entretenue des prix des biens et services.

Culture et société 
 Au cinéma, Inflation est un court métrage américain réalisé par Cy Endfield, sorti en 1942.